Dwight Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dwight Township (Illinois)
 Dwight Township (Michigan)
 Dwight Township (North Dakota)